Димитър Караджов може да се отнася за:

 Димитър Караджов (композитор, 1885) – български композитор (1985 – 1923)
 Димитър Караджов (композитор, 1902) – български композитор (1902 – 1969)
 Димитър Караджов (художник) – български художник (31.03.1907-13.04.2000)